«Осторожные козлы» — советский мультипликационный фильм по одноимённой басне Сергея Михалкова.

Сюжет 
О бюрократах, для которых бумажная инструкция важнее здравого смысла. Для взрослых.

Хорёк пробрался в курятник и стащил петуха, засунув его в мешок. Тут как раз гуляли два приятеля-козла, испугавшие хорька. Петух начал просить о помощи, но козлы, расспросив его, чей же это мешок, отказались, так как мешок чужой, а разрешения или согласования не поступало. Но петух всё равно сказал, чтобы его, в мешке, притащили хотя бы к псу Полкану, сторожу курятника. Козлы нехотя пошли к Полкану, оставив петуха в мешке. А хорёк благополучно съел петуха.

Создатели

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Кукольные мультфильмы СССР 1972 года
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Дмитрия Бабиченко
Мультфильмы по произведениям Сергея Михалкова
Мультипликационные телефильмы СССР